6 miejscowości w Polsce: 
 Felicjanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki 
 Felicjanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Felicjanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów
 Felicjanów – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Felicjanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Felicjanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów